Чоя:
 Чоя — село, районный центр в Республике Алтай
 Чоя — река на Алтае